Questa è stata la prima edizione del torneo.

Teste di serie 

  Lorenzo Sonego (Semifinali)
  Roberto Carballés Baena (Semifinali)
  Pablo Andújar (Vincitore)
  Marco Trungelliti (Finale)

  Stefano Travaglia (Primo turno)
  Simone Bolelli (Ritirato)
  Daniel Gimeno Traver (Secondo turno)
  Gianluigi Quinzi (Secondo turno)

Qualificati 

  Francesco Forti (primo turno)
  Kevin Krawietz (secondo turno)

  Gianluca Mager (secondo turno)
  Jelle Sels (primo turno)

Lucky Loser 

  Zizou Bergs (primo turno)

  João Menezes (primo turno)

Wild Card 

  Enrico Dalla Valle (primo turno)
  Giovanni Fonio (primo turno)

  Julian Ocleppo (primo turno)
  Andrea Pellegrino (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
Tabellone principale
Qualificazioni

Firenze Tennis Cup 2018